Die Baureihe ME wurde im Laufe der Geschichte von den Dänischen Staatsbahn zweimal besetzt:

 ein benzinbetriebener Triebwagen, erstmals 1927 gebaut, siehe DSB ME (I)
 eine dieselelektrische Streckenlokomotive, erstmals 1981 gebaut, siehe DSB ME (II)